YouNick Technology Park (wcześniej Nickel Technology Park Poznań) – pierwszy niepubliczny park technologiczny w Polsce. Park zlokalizowany jest w bliskim sąsiedztwie Poznania w gminie Suchy Las na obszarze 7 ha. Został stworzony w 2006 r. przez firmy Grupy Nickel, której trzon tworzą przedsiębiorstwo budowlane PTB Nickel oraz firma deweloperska Nickel Development. PTB Nickel jest doświadczonym w branży generalnym wykonawcą realizującym inwestycje komercyjne i mieszkaniowe na terenie całego kraju. Nickel Development to wielokrotnie nagradzana firma developerska oferująca domy i lokale mieszkaniowe.

Prezesem zarządu YouNick jest Dagmara Nickel 

YouNick Technology Park stanowi miejsce rozwoju dla biznesu i innowacyjnych projektów oferując profesjonalną infrastrukturę w postaci przestrzeni biurowych, hal magazynowych oraz specjalistycznych powierzchni laboratoryjnych. Dodatkowo działa w nim fundusz inwestycyjny Younick Mint Venture Capital, który kapitałowo i operacyjnie wspiera spółki technologiczne z branży digital healthcare oraz industry 4.0.

Infrastruktura 
W prywatnym parku technologicznym YouNick znajduje się blisko 12 000 m² powierzchni biurowej, rozmieszczonej w 4 biurowcach, 12 000 m² powierzchni magazynowej wysokiego składowania oraz 1200 m² specjalistycznej powierzchni laboratoryjnej.

W parku działa blisko 150 przedsiębiorstw zatrudniających ponad 1000 osób, które zajmują się m.in. projektowaniem systemów IT, outsourcingiem IT, biotechnologią, Life Science, logistyką, konsultingiem, działalnością usługową oraz produkcyjną. W portfolio parku znajduje się ponad 20 spółek zależnych, m.in.: PozLab, Smart Pharma, Nu Delta.

Nagrody i wyróżnienia 
 2006 r. – Forbes Regional Executive Meeting, nagroda „Wydarzenie Gospodarcze Roku Województwa Wielkopolskiego”.
 2007 r. – Tytuł „Solidny Przedsiębiorca” przyznany przez Media Project.
 2010 r. – Tytuł „Tego, który zmienia polski przemysł” przyznany przez Magazyn Gospodarczy Nowy Przemysł, za stworzenie pierwszej w Polsce komercyjnej platformy współpracy nauki z biznesem oraz inicjatywy społeczne podejmowane przez twórców parku technologicznego YouNick.
 2013 r. – Tytuł „Rynkowy Lider Innowacji” Jakość, Kreatywność, Efektywność przyznawany przez Dziennik Gazeta Prawna firmom, dla których nadrzędną wartość stanowi jakość oferowanych produktów, usług, wdrożonych standardów zarządzania oraz obsługi klienta.
 2015 r. – Nominacja w prestiżowym konkursie Eurobuild Awards w kategorii New Office of the Year. Eurobuild Awards to nagrody przyznawane firmom działającym na rynku budownictwa i nieruchomości komercyjnych w Europie Środkowo-Wschodniej. Konkurs Eurobuild Awards kreuje liderów, wskazuje trendy oraz mocne strony rynku.
 2016 r. – Certyfikat „Przedsiębiorstwo Przyszłości” wraz ze specjalnym wyróżnieniem „Gold Prize”, przyznawany przez Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego firmom cechującym się nowoczesnością, innowacyjnością i nowatorskim podejściem do prowadzenia biznesu.

Działalność okołobiznesowa 
 Wirtualne Biuro
 Centrum Konferencyjne
 Żłobek i Przedszkole kompetencyjne UL

Przypisy 

Złotniki
Gospodarka Poznania
Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
Przedsiębiorstwa założone w Polsce w 2006
Złotniki (powiat poznański)